Яблочкин — русская фамилия. 

Известные носители:

 Яблочкин, Александр Александрович (1821—1895) — театральный актёр и режиссёр.
 Яблочкин, Алексей Николаевич (1912—1984) — советский футболист и тренер.
 Яблочкин, Валерий Николаевич (1973) — советский и казахстанский футболист.
 Яблочкин, Владимир Александрович (1864—1931) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Яблочкин, Дмитрий Михайлович (1910—1982) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Яблочкин, Иван Фёдорович (1759—1848) — скрипач, придворный камер-музыкант времён правления Екатерины II.

См. также 
 Яблочков
 Яблочкина

Примечания